Васи́лий Бабков:
 Бабков, Василий Васильевич (1946—2006) — российский историк науки, биолог, специалист в области истории изучения истории генетики.
 Бабков, Василий Петрович (1918—2001) — Герой Советского Союза.